U3 (U 3, U-3; ) может обозначать:

 U3 — стандарт форматирования USB-флэш-дисков.

Метрополитен
 Название третьей линии () в ряде метрополитенов в немецкоязычных странах:
 линия Берлинского метрополитена
 линия Венского метрополитена
 линия Гамбургского метрополитена
 линия Мюнхенского метрополитена
 линия Нюрнбергского метрополитена
 линия метрополитена Франкфурта-на-Майне

Подводные лодки
 U-3 — подводная лодка ВМС Германской империи, спущенная на воду в 1909 году.
 U-3 — подводная лодка ВМС Третьего Рейха, спущенная на воду в 1935 году.
 U-3 — подводная лодка ВМС ФРГ, спущенная на воду в 1962 году.